|}

Tramlijn 30/31, ook Tvärbanan genoemd, is een tramlijn in Stockholm. De lijn begint in het stadsdeel Alvik, bij het metrostation Alvik en het eindpunt van tramlijn 12. De route voert vervolgens door de stadsdelen Stora Essingen, Gröndal, Liljeholmen, Årsta en Johanneshov, om vervolgens te eindigen in Sickla.

De lijn heeft een totale lengte van 19 kilometer en is uitgevoerd in normaalspoor (1435 millimeter). Het eerste gedeelte van de lijn werd geopend in 2000.

Toekomst 
De noordelijke uitbreiding richting Solna is in uitvoering. De lijn krijgt daar een overstapstation met de blauwe lijn van de Stockholmse metro. In totaal wordt lijn 22 uitgebreid met 8 stations. Dit gedeelte is op 28 oktober 2013 geopend. Het laatste stuk tot het eindstation in Solna wordt in 2014 geopend.

Ook aan de andere kant van de lijn wordt de Tvärbanan uitgebreid. Door de lijn met één halte door te trekken richting het treinstation van Solna, wordt hier een aansluiting gecreëerd op de Saltsjöbanan.

Stockholm tramlijn 22
Verkeer en vervoer in Stockholm